Пе Гіль Су (,) — північнокорейський гімнаст, олімпійський чемпіон, триразовий чемпіон світу, спеціаліст у вправах на коні.

Результати на турнірах

Примітки 

північнокорейські спортивні гімнасти
північнокорейські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1992
Спортивні гімнасти на літніх Олімпійських іграх 1992
Спортивні гімнасти на літніх Олімпійських іграх 1996
Спортивні гімнасти на літніх Олімпійських іграх 2000